Сергей Безобразов: Безобразов, Сергей Васильевич (1857—1936) — русский писатель и журналист.
 Безобразов, Сергей Димитриевич (1809—1879) — русский генерал, участник Кавказских походов.
 Безобразов, Сергей Сергеевич (в монашестве Кассиан; 1892—1965) — епископ Катанский (в юрисдикции Константинопольского патриархата), богослов, экзегет.